Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2016 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Andy Murray je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
{{columns-list|2|
  Novak Đoković (tretji krog)
  Andy Murray (prvak)
  Roger Federer (polfinale)
  Stan Wawrinka (drugi krog)
   Kei Nišikori (četrti krog, poškodba)
  Milos Raonic (finale) 
  Richard Gasquet (četrti krog, poškodba)  Dominic Thiem (drugi krog)  Marin Čilić (četrtfinale)  Tomáš Berdych (polfinale)  David Goffin (četrti krog)  Jo-Wilfried Tsonga (četrtfinale)  David Ferrer (drugi krog)  Roberto Bautista Agut (tretji krog)  Nick Kyrgios (četrti krog)  Gilles Simon (drugi krog)  Gaël Monfils (prvi krog)  John Isner (tretji krog)  Bernard Tomic (četrti krog)  Kevin Anderson (prvi krog)  Philipp Kohlschreiber (prvi krog)  Feliciano López (tretji krog)  Ivo Karlović (drugi krog)  Alexander Zverev (tretji krog)  Viktor Troicki (drugi krog)  Benoît Paire (drugi krog)  Jack Sock (tretji krog)  Sam Querrey (četrtfinale)  Pablo Cuevas (prvi krog)  Alexandr Dolgopolov (drugi krog)  João Sousa (tretji krog)  Lucas Pouille (četrtfinale)''
}}

Rezultati

Zaključni boji
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale
|team-width=175

|RD1-seed1=28
|RD1-team1= Sam Querrey
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=5
|RD1-score1-3=7
|RD1-score1-4=4
|RD1-score1-5=
|RD1-seed2=6
|RD1-team2= Milos Raonic
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=7
|RD1-score2-3=5
|RD1-score2-4=6
|RD1-score2-5=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= Roger Federer
|RD1-score3-1=64
|RD1-score3-2=4
|RD1-score3-3=6
|RD1-score3-4=711
|RD1-score3-5=6
|RD1-seed4=9
|RD1-team4= Marin Čilić
|RD1-score4-1=77
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=3
|RD1-score4-4=69
|RD1-score4-5=3

|RD1-seed5=10
|RD1-team5= Tomáš Berdych
|RD1-score5-1=77
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=6
|RD1-score5-4=
|RD1-score5-5=
|RD1-seed6=32
|RD1-team6= Lucas Pouille
|RD1-score6-1=64
|RD1-score6-2=3
|RD1-score6-3=2
|RD1-score6-4=
|RD1-score6-5=

|RD1-seed7=12
|RD1-team7= Jo-Wilfried Tsonga
|RD1-score7-1=610
|RD1-score7-2=1
|RD1-score7-3=6
|RD1-score7-4=6
|RD1-score7-5=1
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Andy Murray
|RD1-score8-1=712
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=3
|RD1-score8-4=4
|RD1-score8-5=6

|RD2-seed1=6
|RD2-team1= Milos Raonic
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=63
|RD2-score1-3=4
|RD2-score1-4=7
|RD2-score1-5=6
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= Roger Federer
|RD2-score2-1=3
|RD2-score2-2=77
|RD2-score2-3=6
|RD2-score2-4=5
|RD2-score2-5=3

|RD2-seed3=10
|RD2-team3= Tomáš Berdych
|RD2-score3-1=3
|RD2-score3-2=3
|RD2-score3-3=3
|RD2-score3-4=
|RD2-score3-5=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Andy Murray
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=6
|RD2-score4-4=
|RD2-score4-5=

|RD3-seed1=6
|RD3-team1= Milos Raonic
|RD3-score1-1=4
|RD3-score1-2=63
|RD3-score1-3=62
|RD3-score1-4=
|RD3-score1-5=
|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Andy Murray
|RD3-score2-1=6|RD3-score2-2=77|RD3-score2-3=77|RD3-score2-4=
|RD3-score2-5=
}}

Zgornji del
1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del
5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
| RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= D Thiem|RD1-score01-1=7|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3=6|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=PR
|RD1-team02= F Mayer
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= J Veselý|RD1-score03-1=6|RD1-score03-2=6|RD1-score03-3=79|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= I Sijsling
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=67
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= L Saville
|RD1-score05-1=6|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=5
|RD1-score05-4=4
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= D Novikov|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=6|RD1-score06-3=7|RD1-score06-4=6|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=PR
|RD1-team07= D Tursunov
|RD1-score07-1=6|RD1-score07-2=62
|RD1-score07-3=6|RD1-score07-4=3
|RD1-score07-5=5
|RD1-seed08=31
|RD1-team08= J Sousa|RD1-score08-1=3
|RD1-score08-2=77|RD1-score08-3=4
|RD1-score08-4=6|RD1-score08-5=7|RD1-seed09=24
|RD1-team09= A Zverev|RD1-score09-1=6|RD1-score09-2=6|RD1-score09-3=6|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= P-H Mathieu
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=2
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= H Zeballos
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=6'''
|RD1-score11-4=1
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2016